«Group Therapy Radio» (також відоме як «Above & Beyond Group Therapy Radio» та абревіатура ABGT) щотижневе радіо-шоу напрямку транс.

 Україна: Kiss Fm (щовівторка о 21:00 GMT+2)

Список епізодів 

 Group Therapy 001 Live from Bangalore, India — субота, 10 листопада 2012 року
 Group Therapy 002 with Above & Beyond: Guest Mix by Armin Van Buuren — Friday, November 16, 2012

 Group Therapy 003 with Above & Beyond: Guest Mix by Arty — Friday, November 23, 2012

 Group Therapy 004 with Above & Beyond: Guest Mix by Guy J — Friday, November 30, 2012

 Group Therapy 005 with Above & Beyond: Guest Mix by Ferry Corsten — Friday, December 7, 2012

 Group Therapy 006 with Above & Beyond: Guest Mix by James Zabiela — Friday, December 14, 2012

 Group Therapy 007 with Above & Beyond: Guest Mix by Mike Koglin — Friday, December 21, 2012

 Group Therapy 008 with Above & Beyond — Fan Choice 2012 — Friday, December 28, 2012

 Group Therapy 009 with Above & Beyond: Guest Mix by Kyau & Albert — Friday, January 4, 2013

 Group Therapy 010 with Above & Beyond: Guest Mix by Audien — Friday, January 11, 2013

 Group Therapy 011 with Above & Beyond: Guest Mix by Fehrplay — Friday, January 18, 2013

 Group Therapy 012 with Above & Beyond: Guest Mix by Rank 1 — Friday, January 25, 2013

 Group Therapy 013 with Above & Beyond: Guest Mix by Andre Sobota — Friday, February 1, 2013

 Group Therapy 014 with Above & Beyond: Guest Mix by Lange — Friday, February 8, 2013

 Group Therapy 015 with Above & Beyond: Guest Mix by Gabriel & Dresden — Friday, February 15, 2013

 Group Therapy 016 with Above & Beyond: Guest Mix by Jeremy Olander — Friday, February 22, 2013

 Group Therapy 017 with Above & Beyond: Guest Mix by Maor Levi — Friday, March 1, 2013

 Group Therapy 018 with Above & Beyond: Guest Mix by Norin & Rad — Friday, March 8, 2013

 Group Therapy 019 with Above & Beyond: Guest Mix by Matt Lange — Friday, March 15, 2013

 Group Therapy 020 with Above & Beyond: Guest Mix by Super8 & Tab — Friday, March 22, 2013

 Group Therapy 021 with Above & Beyond: Guest Mix by Sasha — Friday, March 29, 2013

 Group Therapy 022 with Above & Beyond: Guest Mix by Mark Knight — Friday, April 5, 2013

 Group Therapy 023 with Above & Beyond: Guest Mix by Mat Zo — Friday, April 12, 2013

 Group Therapy 024 with Above & Beyond: Guest Mix by Andrew Bayer — Friday, April 19, 2013

 Group Therapy 025 with Above & Beyond: Guest Mix by Jaytech — Friday, April 26, 2013

 Group Therapy 026 with Above & Beyond: Guest Mix by BT — Friday, May 3, 2013

 Group Therapy 027 with Above & Beyond: Guest Mix by Boom Jinx — Friday, May 10, 2013

 Group Therapy 028 with Above & Beyond: Guest Mix by Ronski Speed — Friday, May 17, 2013

 Group Therapy 029 with Above & Beyond: Guest Mix by Jerome Isma-Ae — Friday, May 24, 2013

 Group Therapy 030 with Above & Beyond: Guest Mix by Myon & Shane 54 — Friday, May 31, 2013

 Group Therapy 031 with Above & Beyond: Guest Mix by Jon O' Bir — Friday, June 7, 2013

 Group Therapy 032 with Above & Beyond: Guest Mix by Cosmic Gate — Friday, June 14, 2013

 Group Therapy 033 with Above & Beyond: Guest Mix by ilan Bluestone — Friday, June 21, 2013

 Group Therapy 034 with Above & Beyond: Guest Mix by Henry Saiz — Friday, June 28, 2013

 Group Therapy 035 with Above & Beyond: Guest Mix by Jody Wisternoff — Friday, July 5, 2013

 Group Therapy 036 with Above & Beyond: Guest Mix by Stoneface & Terminal — Friday, July 12, 2013

 Group Therapy 037 with Above & Beyond: Guest Mix by James Grant — Friday, July 19, 2013

 Group Therapy 038 with Above & Beyond: Guest Mix by Matt Fax — Friday, July 26, 2013

 Group Therapy 039 with Above & Beyond: Guest Mix by Paul Oakenfold — Friday, August 2, 2013

 Group Therapy 040 with Above & Beyond: Guest Mix by Beckwith — Friday, August 9, 2013

 Group Therapy 041 with Above & Beyond: Guest Mix by Jes — Friday, August 16, 2013

 Group Therapy 042 with Above & Beyond: Guest Mix by Tom Middleton — Friday, August 23, 2013

 Group Therapy 043 with Above & Beyond: Guest Mix by Seven Lions — Friday, August 30, 2013

 Group Therapy 044 with Above & Beyond: Guest Mix by Dusky — Friday, September 6, 2013

 Group Therapy 045 with Above & Beyond: Guest Mix by Orjan Nilsen — Friday, September 13, 2013

 Group Therapy 046 with Above & Beyond: Guest Mix by Marcus Schossow — Friday, September 20, 2013

 Group Therapy 047 with Above & Beyond: Guest Mix by LTN — Friday, September 27, 2013

 Group Therapy 048 with Above & Beyond: Guest Mix by Andy Duguid — Friday, October 4, 2013

 Group Therapy 049 with Above & Beyond: Guest Mix by Toby Hedges — Friday, October 11, 2013

 Group Therapy with Above & Beyond — Guest Mix Special 2013 — Friday, October 18, 2013

 Group Therapy 050 Live from Alexandra Palace, London — Saturday, October 26, 2013

 Group Therapy 051 with Above & Beyond: Guest Mix by Mat Zo — Friday, November 1, 2013

 Group Therapy 052 with Above & Beyond: Guest Mix by Navar — Friday, November 8, 2013

 Group Therapy 053 with Above & Beyond: Guest Mix by Lulu Rouge — Friday, November 15, 2013

 Group Therapy 054 with Above & Beyond: Guest Mix by Aruna — Friday, November 22, 2013

 Group Therapy 055 with Above & Beyond: Guest Mix by Michael Brun — Friday, November 29, 2013

 Group Therapy 056 with Above & Beyond: Guest Mix by Fon.Leman — Friday, December 6, 2013

 Group Therapy 057 with Above & Beyond: Guest Mix by Juventa — Friday, December 13, 2013

 Group Therapy 058 with Above & Beyond: Guest Mix by EDX — Friday, December 20, 2013

 Group Therapy 059 with Above & Beyond — ROTW 2013 Special — Friday, December 27, 2013

 Group Therapy 060 with Above & Beyond — Flashback Special — Saturday, January 4, 2014

 Group Therapy 061 with Above & Beyond: Guest Mix by Max Graham — Friday, January 10, 2014

 Group Therapy 062 with Above & Beyond: Guest Mix by Guy Mantzur — Friday, January 17, 2014

 Group Therapy 063 with Above & Beyond: Guest Mix by Lane8 — Friday, January 24, 2014

 Group Therapy 064 with Above & Beyond: Guest Mix by ATB — Friday, January 31, 2014

 Group Therapy 065 with Above & Beyond: Guest Mix by Max Freegrant — Friday, February 7, 2014

 Group Therapy 066 with Above & Beyond: Guest Mix by Estiva — Friday, February 14, 2014

 Group Therapy 067 with Above & Beyond: Guest Mix by Grum — Friday, February 21, 2014

 Group Therapy 068 with Above & Beyond: Guest Mix by PROFF — Friday, February 28, 2014

 Group Therapy 069 with Above & Beyond: Guest Mix by Martin Roth — Friday, March 7, 2014

 Group Therapy 070 with Above & Beyond: Guest Mix by Andy Moor — Friday, March 14, 2014

 Group Therapy 071 with Above & Beyond: Guest Mix by Rafaël Frost — Friday, March 21, 2014

 Group Therapy 072 with Above & Beyond: Guest Mix by Gareth Emery — Friday, March 28, 2014

 Group Therapy 073 with Above & Beyond: Guest Mix by Pierce Fulton — Friday, April 4, 2014

 Group Therapy 074 with Above & Beyond: Guest Mix by Audien — Friday, April 11, 2014

 Group Therapy 075 with Above & Beyond: Guest Mix by Omnia — Friday, April 18, 2014

 Group Therapy 076 with Above & Beyond: Guest Mix by Shingo Nakamura — Friday, April 25, 2014

 Group Therapy 077 with Above & Beyond: Guest Mix by 16 Bit Lolitas — Friday, May 2, 2014

 Group Therapy 078 with Above & Beyond: Guest Mix by Protoculture — Friday, May 9, 2014

 Group Therapy 079 with Above & Beyond: Guest Mix by Funkagenda — Friday, May 16, 2014

 Group Therapy 080 with Above & Beyond: Guest Mix by Dosem — Friday, May 23, 2014

 Group Therapy 081 with Above & Beyond: Guest Mix by Cosmic Gate — Friday, May 30, 2014

 Group Therapy 082 with Above & Beyond: Guest Mix by Sunny Lax — Friday, June 6, 2014

 Group Therapy 083 with Above & Beyond: Guest Mix by Soundprank — Friday, June 13, 2014

 Group Therapy 084 with Above & Beyond: Guest Mix by Genix — Friday, June 20, 2014

 Group Therapy 085 with Above & Beyond: Guest Mix by Matt Lange — Friday, June 27, 2014

 Group Therapy 086 with Above & Beyond: Guest Mix by Filterheadz — Friday, July 4, 2014

 Group Therapy 087 with Above & Beyond: Guest Mix by Oliver Smith — Friday, July 11, 2014

 Group Therapy 088 with Above & Beyond: Guest Mix by Spada — Friday, July 18, 2014

 Group Therapy 089 with Above & Beyond: Guest Mix by Nick Warren — Friday, July 25, 2014

 Group Therapy 090 with Above & Beyond: Guest Mix by Maarcos — Thursday, July 31, 2014

 Group Therapy 091 with Above & Beyond: Guest Mix by Parker & Hanson — Friday, August 8, 2014

 Group Therapy 092 with Above & Beyond: Guest Mix by Dave Angel — Friday, August 15, 2014

 Group Therapy 093 with Above & Beyond: Guest Mix by Jeremy Olander — Friday, August 22, 2014

 Group Therapy 094 with Above & Beyond: Guest Mix by Las Salinas — Friday, August 29, 2014

 Group Therapy 095 with Above & Beyond: Guest Mix by Jody Wisternoff & James Grant — Friday, September 5, 2014

 Group Therapy 096 with Above & Beyond: Guest Mix by Spencer Brown — Monday, September 15, 2014

 Group Therapy 097 with Above & Beyond: Guest Mix by Cubicolor — Friday, September 19, 2014

 Group Therapy 098 with Above & Beyond: Guest Mix by Chicane — Friday, September 26, 2014

 Group Therapy 099 with Above & Beyond: Guest Mix by Hernan Cattaneo — Friday, October 3, 2014

 Group Therapy Guest Mix Special 2014 — Friday, October 10, 2014

 Group Therapy 100 Live from Madison Square Garden, New York City — Saturday, October 18, 2014

 Group Therapy 101 with Above & Beyond: Guest Mix by Super8 & Tab — Friday, October 24, 2014

 Group Therapy 102 with Above & Beyond: Guest Mix by Eli & Fur — Friday, October 31, 2014

 Group Therapy 103 with Above & Beyond: Guest Mix by Tim Mason — Friday, November 7, 2014

 Group Therapy 104 with Above & Beyond: Guest Mix by Juventa — Friday, November 14, 2014

 Group Therapy 105 with Above & Beyond: Guest Mix by Ruben de Ronde — Friday, November 21, 2014

 Group Therapy 106 with Above & Beyond: Guest Mix by Vincenzo — Friday, November 28, 2014

 Group Therapy 107 with Above & Beyond: Guest Mix by BT — Friday, December 5, 2014

 Group Therapy 108 with Above & Beyond: Guest Mix by Fehrplay — Friday, December 12, 2014

 Group Therapy 109 with Above & Beyond: Guest Mix by Max Graham — Friday, December 17, 2014

 Group Therapy 110 with Above & Beyond: Best of ABGT — Part 1 — Friday, December 24, 2014

 Group Therapy 111 with Above & Beyond: Best of ABGT — Part 2 — Friday, December 24, 2014

 Group Therapy 112 with Above & Beyond: Guest Mix by 7 Skies — Friday, January 9, 2015

 Group Therapy 113 with Above & Beyond: Guest Mix by Wrechiski — Friday, January 16, 2015

 Group Therapy 114 with Above & Beyond: We Are All We Need Album Special — Friday, January 23, 2015

 Group Therapy 115 with Above & Beyond: Guest Mix by Paul Thomas — Friday, January 30, 2015

 Group Therapy 116 with Above & Beyond: Guest Mix by Kyau & Albert — Friday, February 6, 2015

 Group Therapy 117 with Above & Beyond: Guest Mix by JAYTECH — п'ятниця, 13 лютого 2015 року

 Group Therapy 118 with Above & Beyond: Guest Mix by Mark Knight — п'ятниця, 20 лютого 2015 року

 Group Therapy 119 with Above & Beyond: Guest Mix by Ferry Corsten — п'ятниця, 27 лютого 2015 року

 Group Therapy 120 with Above & Beyond: Guest Mix by Tom Staar п'ятниця, 6 березня 2015 року

 Group Therapy 121 with Above & Beyond: Guest Mix by Lancelot п'ятниця, 13 березня 2015 року

 Group Therapy 122 with Above & Beyond: Guest Mix by Sasha — п'ятниця, 20 березня 2015 року

 Group Therapy 123 with Above & Beyond: Guest Mix by Cramp — п'ятниця, 27 березня 2015 року

 Group Therapy 124 with Above & Beyond: Guest Mix by Jacob Henry — п'ятниця, 2 квітня 2015 року

 Group Therapy 125 with Above & Beyond: Guest Mix by STONEFACE & TERMINAL — п'ятниця, 9 квітня 2015 року

 Group Therapy 126 with Above & Beyond: Guest Mix by Ilan Bluestone — п'ятниця, 16 квітня 2015 року

 Group Therapy 127 with Above & Beyond: Guest Mix by Luke Chable — п'ятниця, 23 квітня 2015 року

 Group Therapy 128 with Above & Beyond: Guest Mix by Paul van Duk- п'ятниця, 30 квітня 2015 року

 Group Therapy 129 with Above & Beyond: Guest Mix by LTN — Friday, February 6, 2015

 Group Therapy 130 with Above & Beyond: Guest Mix by Ronski Speed — п'ятниця, 15 2015 року

 Group Therapy 131 with Above & Beyond: Guest Mix by Suspect 44 — п'ятниця, 22 травня, 2015

 Group Therapy 132 with Above & Beyond: Guest Mix by Myon & Shane 54 — п'ятниця, 28 травня, 2015

 Group Therapy 133 with Above & Beyond: Guest Mix by Tom Middleton — п'ятниця, 5 червня, 2015

 Group Therapy 134 Flasback Special with Above & Beyond: Guest Mix by Gabriel & Dresden — п'ятниця, 12 червня, 2015

Регулярні рубрики 
Push the button

Record of the week

Примітки 

Транс